La Agrupación Brazo Libertador es un partido político uruguayo, de tendencia libertaria , creado en el año 2010. Agrupa compañeros de distintas corrientes ideológicas de izquierda. Sus postulados están a favor de la participación popular y rechazan el centralismo. Ponen un importante énfasis en la libertad y se oponen a toda política de control que atente contra la libertad de los ciudadanos. Se oponen a la burocratismo, apoyan el cooperativismo y las distintas formas de economía social. Integra la coalición política del Frente Amplio.

Historia 
La Agrupación Brazo Libertador se fundó en Montevideo en el año 2010. Su lista principal es la 611, que alude al 6 de noviembre de 1917 fecha del inicio de la Revolución Rusa. En el año 2014 participó en las elecciones nacionales presentando candidatos solo por el departamento de Montevideo. En el año 2015 apoyó la candidatura de Daniel Martínez Villamil quien resultara electo como intendente de Montevideo.
En el año 2016 recibió el reconocimiento de agrupación nacional por parte de la  Corte Electoral y actualmente cuenta con la habilitación de la Corte Electoral para presentar candidatos en todo el país.

Integrantes 
Diego Olivera Silva, su Secretario General es un trabajador de la Intendencia de Montevideo, Cleber Rivero, trabajador del sindicato de la salud es el referente para el departamento de Rivera, Nicolás Alejandro Rosa trabajador del sindicato de la construcción es referente del departamento de Cerro Largo, Mariela Kalandjian, Ing. Agrónomo Fernando Ronca y Ruben Suárez.

Elecciones presidenciales 

</div>

Enlaces externos 
 Sitio oficial del Movimiento Brazo Libertador
  Habilitación de la Corte Electoral
  Agrupaciones que apoyaron a Daniel Martínez
  Lanzamiento de Brazo Libertador en Rivera

 Brazo Libertador
Partidos políticos fundados en 2010